Grand Prix USA 1971 (oficiálně XIV United States Grand Prix) se jela na okruhu Watkins Glen International ve Watkins Glen v New Yorku ve Spojených státech amerických dne 3. října 1971. Závod byl jedenáctým a zároveň posledním v pořadí v sezóně 1971 šampionátu Formule 1.

Závod

Konečné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Reference 

Formule 1 v roce 1971
Grand Prix USA
Sport v USA v roce 1971
Sport v New Yorku (stát)
Watkins Glen